ciò che è pertinente all'Alsazia, una regione francese
 dialetto alsaziano, la parlata di una minoranza linguistica in Francia
 pastore alsaziano, una razza canina (pastore tedesco)

Pagine correlate 
 Alsaziana